Direktor (von lateinisch dirigere „steuern, führen, leiten“) oder weiblich Direktorin steht für:

 Direktor, Mitglied in einem Direktorium (Gremium)
 Direktor, Leiter einer Schule, siehe Schulleitung
 Direktor, Amtsbezeichnung für einen Beamten, siehe Höherer Dienst #Besoldungsordnung A

Technik:
 Direktor, passives Verstärkerelement bei Richtantennen, siehe Parasitäres Element
 Direktor, Vorzugs-Orientierung von Molekülen in Flüssigkristallen, siehe Flüssigkristall #Nematische Phasen

 Der Direktor steht für:
 Der Direktor (1970), original Direktor, sowjetischer Abenteuerfilm von Alexej Saltikow
 Der Direktor (1980), DDR-Fernsehfilm von Helmut Krätzig

Die Direktorin steht für:
 Die Direktorin, Schweizer Fernsehserie (1994–1995)

Siehe auch:

 Director – Direktorium (Begriffsklärungen)